Sous může znamenat:
 Sou – množné číslo označení historické francouzské mince
 Sous (Španělsko) – opuštěná vesnice v katalánské provincii Girona
 Sous-vide – kuchařská metoda tepelné úpravy vakuovaných potravin (předložka)
 Souss – historický region a řeka v Maroku (jiný pravopis)